Platonau ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Platonau (* 1983), weißrussischer Tischtennisspieler
 Sjarhej Platonau (* 1990), weißrussischer Mittel- und Langstreckenläufer